Album più venduti in Italia per anno – lista per il decennio 2000-2009
 Album più venduti in Italia per anno – lista per il decennio 2010-2019